Le nom de gouvernement de Géorgie ou gouvernement de la Géorgie peut désigner plusieurs entités territoriales ou gouvernements ayant dirigé soit le pays du Caucase nommé Géorgie, soit l'États des États-Unis nommé Géorgie.

Géorgie (pays du Caucase) 
Gouvernement de Géorgie (Empire perse)
Gouvernement de Géorgie (Empire ottoman)
Gouvernement de la Géorgie (royaume), pays indépendant (Antiquité, Moyen-Âge)
Gouvernement de Géorgie (Empire russe)
Gouvernement de la Géorgie (1918-1921), gouvernement de la République démocratique de Géorgie (indépendante)
Gouvernement de Géorgie (URSS)
Gouvernement de la Géorgie (depuis 1991), pays indépendant

Géorgie (État des États-Unis) 
Gouvernement de la Géorgie (États-Unis)